Плієв Дмитро Тамазович — футболіст
 Плієв Ісса Олександрович (1903—1979) — генерал армії
 Грис Плієв (1913—1999) — осетинський письменник і перекладач
 Харитон Плієв (1908—1966) — осетинський письменник і перекладач